Petr Kolář (dyplomata) (* 1962) – czeski dyplomata
 Petr Kolář (ksiądz) (* 1941) – czeski ksiądz
 Petr Kolář (politolog) (* 1974) – czeski politolog i prawnik
 Petr Kolář (piosenkarz) (* 1967) – czeski wokalista